Brewer – nazwisko
Miejscowości w USA:
 Brewer – miasto w stanie Maine, w hrabstwie Penobscot
 Brewer – miasto w stanie Missouri, w hrabstwie Perry

Gminy w USA:
 Brewer (ang. Brewer Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Arkansas
 Brewer (ang. Brewer Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Howard
 Brewer (ang. Brewer Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Pike